Giacomo Chilesotti (1912-1945) – partigiano e antifascista italiano
 Oscar Chilesotti (1848-1916) – musicologo e liutaio italiano